GPV est un sigle qui peut signifier :
 Grand projet de ville, en France, un projet de mise en œuvre des opérations de renouvellement urbain ;
 Gereformeerd Politiek Verbond (en français, Ligue politique réformée), un petit parti politique néerlandais néo-calviniste traditionaliste ayant existé de 1948 à 2003 ;
 gaine périvasculaire.